

Nascimentos

Falecimentos 

1585 na literatura